Das HKFC International 2015 fand vom 25. bis 28. Mai 2016 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 25. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2015/16 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA 25.

Die Herrenkonkurrenz gewann Mohd Nafiizwan Adnan mit einem Finalerfolg gegen Paul Coll. Die Partie endete 11:6, 11:8 und 11:8 für Adnan. Bei den Damen setzte sich im Endspiel Joelle King mit 11:9, 11:9, 9:11 und 11:9 gegen Joshana Chinappa durch. Vorjahressieger waren Max Lee bei den Herren und Annie Au bei den Damen. Lee schied bereits in der Auftaktrunde aus, Au erreichte das Halbfinale.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Wong Chi-Him bei den Herren und Carmen Lee bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
PSA World Tour der Damen 2015/16
2016